Pantelosaurus (« lézard complet ») est un genre éteint de sphénacodontes basaux de la famille des Palaeohatteriidae provenant de la partie supérieure de la formation de Döhlen en Allemagne, dans la Basse-Saxe, qui date de l'étage Assélien, au début du Permien inférieur, il y a environ entre  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : Pantelosaurus saxonicus.

Découverte 

Le genre n'est connu que par 6 individus, fossilisés ensemble, dont des crânes et des squelettes post-crâniens partiels. Tous ces spécimens ont été trouvés à Königin-Carola-Schacht, près de Dresde en Saxe.

Description

Classification 
Pantelosaurus a d'abord été décrit par von Huene en 1925 comme un pélycosaure. En 1940, Alfred Sherwood Romer et Llewellyn Price ont révisé la taxonomie des pélycosaures et identifié le genre Pantelosaurus comme étant un synonyme d'Haptodus et a renommé l'espèce correspondante Haptodus saxonicus. Après la description d'une nouvelle espèce d'Haptodus en 1977, Currie a réuni en 1979 tous les haptodontinés européens, comme Cutleria wilmarthi, dans une même espèce sous le nom du type du genre, Haptodus baylei. En 1993 et 1994, Laurin a considéré que les haptodontinés sont plus probablement un grade polyphylétique de sphénacodontes basaux et a revalidé le genre Pantelosaurus parmi les autres genres et espèces de ce groupe. Depuis, sa révision fait consensus. Seules trois analyses phylogénétiques incluent Pantelosaurus. Laurin (1994), Fröbisch  (2011) et Benson (à paraître) reconnaissent en lui un sphénacodonte basal, plutôt dérivé dHaptodus garnettensis (Curie, 1977) ou en polytomie avec lui.

Notes et références 

.

Sphenacodontia
Synapside du Permien
Genre de synapsides (nom scientifique)
Paléontologie en Allemagne
Taxon fossile décrit en 1925